Sándor Júlia (1970–2022) színésznő
 Sándor Júlia (1991) rendező, dramaturg, fordító